Torrione (italienisch für Hauptturm, Wachtturm) steht für:

 Torrione (Architektur)
 Castello di San Vitale Baganza

it:Torrione